Oculimacula är ett släkte av svampar. Oculimacula ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

I släktet ingår flera växtpatogener. Stråknäckare, Oculimacula yallundae och Oculimacula acuformis, är viktiga skadegörare på stråsäd. Oculimacula yallundae (tidigare Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotrichoides, sexuellt stadium Tapesia yallundae) angriper främst vete och i mindre utsträckning råg och korn. Oculimacula acuformis (tidigare Pseudocercosporella herpotrichoides var. acuformis med det sexuella stadiet Tapesia acuformis) angriper råg och vete, och i mindre grad korn. I Sverige orsakar stråknäckare starka angrep på vete vissa år.

Källor

Disksvampar
Oculimacula
Växtsjukdomar